Wolfshagen – frazione del comune tedesco di Groß Pankow (Prignitz)
 Wolfshagen – frazione del comune tedesco di Uckerland